Hash har flere betydninger:
 Cannabis (rusmiddel) − også omtalt som "Hash".
 Nummertegn (#) − på engelsk kaldet "Hash".
 Hashtag
 Hashfunktion − et algoritmisk digitalt fingeraftryk.
 hash (video) - film/video fra 2010
 Hash (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1969 instrueret af Franz Ernst og Børge Høst